New Zealand Sevens 2001 – druga edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju New Zealand Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 9–10 lutego 2001 roku na Westpac Stadium w Wellington będąc trzecim turniejem sezonu 2000/2001.

Informacje ogólne 
W związku z sankcjami nałożonymi na Fidżi po zamachu stanu z 2000 roku istniała możliwość niewydania reprezentantom tego kraju wiz wjazdowych, jednak nacisk ze strony New Zealand Rugby Union spowodował, iż fidżyjscy rugbyści otrzymali prawo wjazdu do Nowej Zelandii. Turniej zatem odbył się, w przeciwieństwie do Australii, gdzie nieustępliwość tamtejszego rządu doprowadziła do odwołania przez IRB zawodów w Brisbane.

Rozegrane na Westpac Stadium zawody były trzecim turniejem sezonu 2000/2001 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Po raz pierwszy wprowadzono Shield – nowe trofeum dla zespołów, które odpadły w ćwierćfinałach Bowl.

W połowie stycznia 2001 roku opublikowano podział na grupy. Po raz pierwszy na turnieju pojawiły się zespoły Anglii, Chin i Walii, a po wycofaniu się Francuzów ich miejsce w turnieju zajęła reprezentacja Niue. Sędziowie zawodów zostali wyznaczeni natomiast 26 stycznia.

Zaskoczeniem pierwszego dnia turnieju była postawa reprezentacji USA i Wysp Cooka. Rozegrana w obecności 35 tysięcy widzów faza pucharowa również przyniosła niespodzianki, m.in. ćwierćfinałową porażkę Nowozelandczyków czy udział w półfinałach zespołu z Wysp Cooka, a w finale turnieju triumfowali reprezentanci Australii pokonując Fidżyjczyków. Została tym samym trzecim, po Fidżi i Nowej Zelandii, triumfatorem rozgrywek z cyklu SWS.

Bilety cieszyły się dużym powodzeniem, turniej przyniósł zaś miastu 8,6 miliona NZD dodatkowych przychodów.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2000/2001)
New Zealand Sevens
2001 w Nowej Zelandii